Sandalwood (ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ) est le nom donné à l'industrie du cinéma indien, basée à Bangalore, dont les films sont réalisés en kannada, et aussi en konkani et en tulu.

Films notoires 
 2011 : Bhadra

Cinéma indien
Culture indienne